Dietrich Ellger ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Ellger (Kunsthistoriker) (1922–2007), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Dietrich Ellger (Politiker) (* 1938), deutscher Politiker (SPD)